Свет во тьме может означать:
 «Свет во тьме» — фильм 1992 года.
 «Свет во тьме» — четырнадцатый эпизод второго сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».